San Valentino steht für:

 San Valentino, ein Heiliger und Märtyrer der römisch-katholischen Kirche
 San Valentino in Abruzzo Citeriore, eine italienische Gemeinde in der Provinz Pescara, Region Abruzzen
 San Valentino Torio, eine italienische Gemeinde in der Provinz Salerno in der Region Kampanien

Siehe auch:
 Saint-Valentin
 Valentino